Йеллоунайф, :
 Йеллоунайф — город в Канаде
 Йеллоунайф (река) — река в Канаде, впадает в Большое Невольничье озеро
 Йеллоунайф (племя) — индейское племя, 

 Залив Йеллоунайф является областью посадки марсохода Curiosity, назван в честь города Йеллоунайф.